Kotama peut désigner :

 Kotama, un genre d'insectes de la famille des Grillidae (grillons) et de la sous-famille des Landrevinae,
 Le Pays des Kotama, région historique et culturelle d'Algérie.
 Ketamas, tribu berbère médiévale originaire de l'actuel Nord-Constantinois et la Petite Kabylie, en Algérie